Stany Zjednoczone:
 Remund – jezioro

Szwajcaria:
 Remund – dawna nazwa miasta Romont

Osoby:
 Bénédict Remund – szwajcarski malarz
 Hugo Remund – szwajcarski lekarz
 Nicole Remund – szwajcarska piłkarka